Taj Jami Gibson (ur. 24 czerwca 1985 na Brooklynie w Nowym Jorku) – amerykański profesjonalny koszykarz, grający na pozycji silnego skrzydłowego, obecnie zawodnik Washington Wizards.

Absolwent uniwersytetu Południowej Kalifornii, na którym podczas studiów grał w zespole USC Trojans. Do NBA trafił w 2009, gdy Chicago Bulls wybrali go w drafcie 2009. Uczestnik meczu debiutantów z drugoroczniakami, podczas tygodnia gwiazd NBA 2011.

Życiorys 
Gibson urodził się 24 czerwca 1985 na Brooklynie w Nowym Jorku. Początkowo był uczniem Telecommunications High, w drugim roku trafił do Stoneridge Prep w Los Angeles. W ostatniej klasie naukę kontynuował w Calvary Christian z siedzibą w San Fernando.

Taj Gibson grał na uniwersytecie Południowej Kalifornii, gdzie był członkiem bractwa Phi Kappa Psi. W 2007 został wybrany do 10 debiutantów, będąc jednym z najstarszych zawodników w koszykarskiej lidze NCAA. W 2008 zespół z nim w składzie pokonał odwiecznych rywali z UCLA. Gibson został wybrany do "dziesiątki sezonu", pomagając Trojans w wygraniu mistrzostwa w hali Staples Center.

Gibson zgłosił się do draftu NBA 2009, w którym został wybrany z 26 numerem przez Chicago Bulls. Wraz z kolegą z draftu Jamesem Johnsonem podpisał kontrakt z Bulls w lipcu 2009. W jego pierwszym sezonie Bulls dostali się z 8 miejsca do playoffów. Zadebiutował w przegranym spotkaniu z Cleveland Cavaliers, w którym zdobył 7, 6 punktów i 7 zbiórek. Po sezonie został wybrany do najlepszego składu debiutantów. W 2011 uczestniczył w meczu debiutantów z drugoroczniakami, w którym zdobył 8 punktów i zanotował 2 zbiórki.

W sezonie 2013/2014 zajął drugie miejsce w głosowaniu na najlepszego „szóstego” zawodnika ligi NBA.

23 lutego 2017 został wytransferowany wraz z Dougiem McDermottem i niechronionym wyborem II rundy draftu 2018 do Oklahomy City Thunder w zamian za Joffreya Lauvergne'a, Anthony'ego Morrowa oraz Camerona Payne'a.

10 lipca 2017 podpisał umowę z Minnesotą Timberwolves.

8 lipca 2019 został zawodnikiem New York Knicks. 19 listopada 2020 opuścił Knicks. 7 stycznia 2021 zawarł kolejną umowę z Knicks, tym razem do końca sezonu. 19 lipca 2022 dołączył do Washington Wizards.

Osiągnięcia 
Stan na 14 lutego 2023, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 NCAA
 Uczestnik rozgrywek:
 Sweet Sixteen turnieju NCAA (2009)
 II rundy turnieju NCAA (2007, 2009)
 turnieju NCAA (2007–2009)
 Mistrz turnieju konferencji Pac-10 (2009)
 Obrońca roku konferencji Pac-10 (2009)
 Zaliczony do:
 I składu:
 defensywnego Pac-10 (2008, 2009)
 najlepszych zawodników pierwszorocznych Pac-10 (2007)
 turnieju Pac-10 (2007, 2009)
 II składu Pac-10 (2009)
 III składu Pac-10 (2008)

 NBA
 Zaliczony do I składu debiutantów NBA (2010)
 Uczestnik Rising Stars Challenge (2010, 2011)

Statystyki 

Na podstawie Basketball-Reference.com 
Stan na koniec sezonu 2019/20

Sezon regularny

Play-offy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie NBA.com
 

Amerykańscy koszykarze
Koszykarze Chicago Bulls
Koszykarze Oklahomy City Thunder
Koszykarze USC Trojans
Koszykarze Minnesoty Timberwolves
Koszykarze New York Knicks
Koszykarze Washington Wizards
Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w Nowym Jorku